Pan de pastor puede referirse a:
El nombre común de la planta Capsella bursa-pastoris.
El nombre común de la planta Mantisalca salmantica.